

Astronomia 
 Aura – amerykański sztuczny satelita
 Aura – planetoida o numerze katalogowym 1488

Geografia

Etiopia 
 Aura – woreda w regionie Afar

Finlandia 
 Aura – gmina 
 Aurajoki (szw. Aura å) – rzeka

Niemcy 
 Aura – rzeka, dopływ Sinn
 Aura an der Saale – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen
 Aura im Sinngrund – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Forst Aura – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart

Mitologia 
 Aura – w mitologii greckiej koń Admeta
 Aura – w mitologii greckiej nimfa frygijska szybka jak wiatr

Sztuka

Literatura 
 Aura – opowiadanie Carlosa Fuentesa

Muzyka 
 Aura – polski zespół muzyczny
 Aura – album grupy Asia
 Aura – album Milesa Davisa
 Aura – dziewiąta płyta zespołu The Mission
 Aura – album Kool Savas
 Aura – album Mroza
 Aura – utwór Lady Gagi
 Aura – singel Wiatru i Gromee'ego

Osoby 
 Aura – białoruska piosenkarka
 Aura Buzescu – rumuńska aktorka
 Aura Dione – duńska piosenkarka

Inne 
 aura – pogoda
 aura – objaw występujący podczas migreny
 aura – zjawisko ezoteryczne
 Aura – polskie czasopismo
 Aura Noir – norweska grupa muzyczna
 Saturn Aura – samochód osobowy

Przypisy